Гальюн:

 Гальюн — морской термин, первоначально обозначавший площадку в носу парусного судна, а затем ставший названием туалетных помещений.
 Гальюн, Бурхан (род. 1945) — сирийско-французский социолог, политолог и деятель сирийской оппозиции, председатель Сирийского национального совета с сентября 2011.